Günz ist Name und Namensbestandteil von:

 Günz, rechter Zufluss der Donau bei Günzburg, Landkreis Günzburg, in Bayern
 Günz (Altenpleen), Ortsteil der Gemeinde Altenpleen, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Günz (Westerheim), Dorf der Gemeinde Westerheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Günz-Kaltzeit, Kaltzeit des Pleistozäns vor etwa 700.000 Jahren

Günz ist ein Familienname:

 Gabriele Günz (* 1961), deutsche Leichtathletin
 Justus Gottfried Günz (1714–1754), deutscher Anatom und Arzt

Siehe auch:

 Güns
 Güntz
 Gynz